Jarck ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Jarck (1932–2016), deutscher Diplomat der DDR
 Henning Harms Jarck (1847–1920), dänischer Kapitän und Privatier
 Horst-Rüdiger Jarck (* 1941), deutscher Historiker und Archivar